En route pour la joie — це альбом-компіляція гурту "Noir Désir", яка була випущена 2000 року лейблом Barclay. На цей альбом потрапили всі (на той час) бі-сайди з синглів, які виходили на підтримку альбомів Tostaky та 666.667 Club; живе виконання каверів Джона Леннона, The Beatles, Ніка Кейва та Жака Бреля; одна нова пісня (на яку трохи зголом, було знято відео) - Volontaire - переспів та сувмісне виконання разом з Аленом Башуном; та декілька реміксів з альбому One Trip/One Noise.

Композиції 
Перший диск

 En route pour la joie
 Un jour en France
 Long Time Man (наживо) - кавер пісні Ніка Кейва
 Ces gens-là - кавер пісні Жака Бреля
 Back to You (бі-сайд)
 Le Fleuve (наживо)
 Là-bas (бі-сайд)
 A ton étoile (Yann Tiersen mix)
 Lullaby (бі-сайд)
 One Trip/One Noise (Treponem Pal mix)
 Septembre en attendant
 Pyromane
 Comme elle vient
 What I Need (live)
 Oublié (live)
 Tostaky
 Dirty (бі-сайд)

Другий диск

 La Rage (наживо)
 Le Zen émoi
 L'Homme pressé
 Aux sombres héros de l'amer
 Lolita nie en bloc
 À la longue
 Toujours être ailleurs
 A ton étoile
 Oublié (Replicant mix)
 Lazy
 La Chaleur
 One Trip/One Noise
 The Holy Economic War (наживо)
 Drunken Sailors (наживо)
 Pictures of Yourself
 Les Écorchés (наживо)
 Working Class Hero - кавер пісні Джона Леннона

Третій диск

 À l'arrière des taxis
 Here It Comes Slowly
 Elle va où elle veut
 The Chameleon - кавер пісні гурту The Saints
 Marlène
 Twilight Zone (бі-сайд)
 Song for JLP
 Hoo Doo
 Volontaire - кавер та спільне виконання разом з Аленом Башуном
 Ici Paris
 I Want You (She's So Heavy) - кавер пісні Beatles
 No, No, No
 Les Ecorchés (Sloy mix)
 Fin de siècle
 Helter Skelter (наживо) - кавер пісні Beatles
+ Кліпи Hoo Doo та En route pour la joie

Посилання 
 Лірика (франц.)
 Bashung & Noir Désir Volontaire

Музичні альбоми 2000
Альбоми Noir Désir